Wimber ist der Familienname folgender Personen:

 Donald E. Wimber (1930–1997), Biologe und Orchideenzüchter
 Hubert Wimber (1949), deutscher Polizeipräsident
 John Wimber (1934–1997), Gründer der Vineyard-Bewegung